Timo Jutila (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1979-1980||Tappara Tampere||Coupe d'Europe ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1979-1980||Tappara Tampere||SM-liiga jr.|| 26|| 7|| 15|| 22|| 38||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1980-1981||Tappara Tampere||SM-liiga|| 36|| 9|| 12|| 21|| 44|| 8|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
|1981-1982||Tappara Tampere||SM-liiga|| 36|| 8|| 11|| 19|| 41|| 11|| 0|| 0|| 0|| 16
|-
|1982-1983||Tappara Tampere||SM-liiga|| 36|| 8|| 14|| 22|| 46|| 8|| 1|| 3|| 4|| 24
|-
|1982-1983||Tappara Tampere||Coupe d'Europe|| 3|| 0|| 0|| 0|| 8||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1983-1984||Tappara Tampere||SM-liiga|| 36|| 8|| 14|| 22|| 46|| 9|| 0|| 5|| 5|| 18
|-
|1984-1985||Sabres de Buffalo||LNH|| 10|| 1|| 5|| 6|| 13||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1984-1985||Americans de Rochester||LAH|| 56|| 13|| 30|| 43|| 29||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1985-1986||Tappara Tampere||SM-liiga|| 30|| 6|| 11|| 17|| 14|| 8|| 3|| 6|| 9|| 2
|-
|1986-1987||Tappara Tampere||SM-liiga|| 44|| 10|| 28|| 38|| 60|| 10|| 6|| 6|| 12|| 16
|-
|1987-1988||Tappara Tampere||SM-liiga|| 44|| 12|| 34|| 46|| 50|| 10|| 6|| 6|| 12|| 16
|-
|1988-1989 || Luleå HF||Elitserien|| 35|| 7|| 19|| 26|| 42|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|1989-1990||Luleå HF||Elitserien|| 36|| 6|| 23|| 29|| 42|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
|1990-1991||Luleå HF||Elitserien|| 40|| 8|| 25|| 33|| 55|| 5|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
|1991-1992||Luleå HF||Elitserien|| 40|| 11|| 26|| 37|| 48|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|1992-1993||Tappara Tampere||SM-liiga|| 47|| 10|| 33|| 43|| 54||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1993-1994||Tappara Tampere||SM-liiga|| 48|| 13|| 36|| 49|| 30|| 10|| 2|| 5|| 7|| 12
|-
|1994-1995||Tappara Tampere||SM-liiga|| 50|| 11|| 30|| 41|| 66||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1995-1996||Tappara Tampere||SM-liiga|| 49|| 14|| 37|| 51|| 62|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|1996-1997||CP Berne||EHL|| 6|| 1|| 5|| 6|| 2||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1996-1997||CP Berne||LNA || 29|| 8|| 20|| 28|| 26|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|1997-1998||Tappara Tampere||SM-liiga|| 48|| 7|| 20|| 27|| 77|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|1998-1999||Tappara Tampere||SM-liiga|| 48|| 9|| 18|| 27|| 50||  ||  ||  ||  ||  

| 552 || 125 || 298 || 423 || 640 || 82 || 22 || 34 || 56 || 118

|1981 ||Championnat du monde junior || 5|| 1|| 0|| 1|| 2 || Médaille d'argent
|-
|1981||Championnat d'Europe junior|| 5|| 1|| 4|| 5|| 12||
|-
|1982||Championnat du monde junior|| 7|| 1|| 6|| 7|| 14 || Médaille de bronze
|-
|1983||Championnat du monde junior|| 7|| 1|| 1|| 2|| 14 ||
|-
|1983-1984||SM-liiga|| 8|| 2|| 5|| 7|| 8|| -
|-
|1984||Jeux olympiques|| 5|| 0|| 0|| 0|| 8||
|-
|1987||Championnat du monde|| 9|| 1|| 3|| 4|| 4||
|-
|1987||Coupe Canada|| 5|| 1|| 0|| 1|| 6||
|-
|1991||Championnat du monde|| 10|| 0|| 1|| 1|| 14||
|-
|1991||Coupe Canada|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2||Demi-finale
|-
|1992||Jeux olympiques|| 8|| 2|| 2|| 4|| 2||
|-
|1992||Championnat du monde|| 8|| 2|| 5|| 7|| 10|| Médaille d'argent
|-
|1993||Championnat du monde|| 6|| 1|| 2|| 3|| 8||
|-
|1994||Jeux olympiques|| 8|| 1|| 2|| 3|| 6|| Médaille de bronze
|-
|1994||Championnat du monde|| 8|| 3|| 4|| 7|| 6|| Médaille d'argent
|-
|1995||Championnat du monde|| 8|| 5|| 2|| 7|| 10|| Médaille d'or
|-
|1996||Championnat du monde|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4||
|-
|1997||Championnat du monde|| 8|| 1|| 3|| 4|| 6||

| 127 || 23 || 41 || 64 || 136 || 6 médailles

Honneurs et récompenses 
 1987 : équipe d'étoiles de la SM-liiga
 1988 : Meilleur défenseur de la saison dans la SM-liiga
 1988 : équipe d'étoiles de la SM-liiga
 1992 : équipe d'étoiles du championnat du monde
 1993 : équipe d'étoiles de la SM-liiga
 1994 : équipe d'étoiles de la SM-liiga
 1994 : équipe d'étoiles du championnat du monde
 1995 : équipe d'étoiles du championnat du monde
 1996 : équipe d'étoiles de la SM-liiga
 2001 : Kalen Kannu
 2003 : admis au temple de la renommée du hockey finlandais ( numéro 132)
 2003 : admis au temple de la renommée de l'IIHF
 Son numéro 7 a été retiré de l'équipe du Tappara Tampere

Références

Voir aussi

Liens externes  
 

Naissance en décembre 1963
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du Tappara
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Luleå HF
Joueur du CP Berne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique finlandais
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio